Ralph Warren est un nom pouvant désigner:

 (c. 1486-1553), lord-maire de Londres
 (1871-1928), joueur américain de football américain
Ralph Warren (1882-1954), homme politique fédéral canadien

Voir aussi
Ralph Warren Dexter (1912-1991), ornithologue américain

Warren, Ralph